„Шон от мъртвите“ () е хорър комедия от 2004 г. на режисьора Едгар Райт.

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2004 година
Британски комедии
Британски филми на ужасите
Френски комедии
Френски филми на ужасите
Филми за зомбита
Филми на Едгар Райт